Ngari (kinesisk: 阿里; pinyin: Ālǐ; tibetansk: མངའ་རིས་; Wylie: Mnga'-ris) er et præfektur i Den autonome region Tibet i Folkerepublikken Kina.

Ngari har et areal på 304.683 km² og ca. 80 000 indbyggere (2007). Ngari er dermed et af de tyndest befolkede områder i Tibet.

Området er meget højtliggende; selv dalstrøgene ligger næsten alle i en højde over 4.300 moh. På grund af højden og de sparsommelige resourcer var og er en stor del af befolkningen nomader. Deres dialekt kaldes «øvre dialekt» (tibetansk: stod skad).

Administrative enheder 
Præfekturet Ngari har jurisdiktion over 7 amter (县 xiàn). Et område i vest, Aksai Chin, er kontrolleret af Kina, men Indien anser området som en del af Kashmir og gør følgelig krav på det.

Præfekturer i Tibet